Butterwick est un nom porté par :

  : un hameau de Cumbria en Angleterre, près du village de  ;
  : un village et une paroisse civile de l'arrondissement de Boston, dans le Lincolnshire en Angleterre ;
  : un village dans la paroisse de .